Дубро́він (рос. Дубровин) — прізвище російського походження. Утворене від російського дуброва (дубрава; укр. діброва) — дубовий ліс; звідси Дубровін — мешканець / власник діброви. Жіноча форма — Дубровіна.

Відомі носії

Чоловіки 
 Дубровін-Заболотський Борис Семенович (1909—1994) — український режисер-документаліст
 Дубровін Євген Олександрович (1986) — російський хокеїст.
 Дубровін Олександр Віталійович ( 1981) — український банкір, член Правління та перший заступник Голови Правління «Укргазбанку».
 Дубровін Олександр Іванович (1855—1921) — російський політик, один із засновників «Союза Русского Народа».
 Дубровін Сергій Велиславович (1942) — український співак, народний артист України.
 Дубровін Юрій:
 Дубровін Юрій Дмитрович (1939—2022) — радянський, український і російський кіноактор. Заслужений артист Російської Федерації (2007).
 Дубровін Юрій Миколайович (1937, Курган — 1983, Орша) — радянський російський кіноактор і кінорежисер.
 Дубровін Юрій Митрофанович (1941, Ростов-на-Дону — 2004, Москва) — радянський і російський актор театру і кіно.

Жінки 
 Дубровіна Катерина Валеріївна (1983) — українська спортсменка (стрільба з лука), призер Олімпійських ігор.
 Дубровіна Любов Андріївна (1950) — джерелознавець, книгознавець, документознавець, архівознавець, історик бібліотечної справи, член-кореспондент НАН України.

Примітки 

Російські прізвища